Hormuzkan syfta på:

 Hormuz – ett namn som härstammar från Ahura Mazda
Hormuzsundet – utanför Irans sydkust.
Hormuz (ö) – en ö i Hormuzsundet.
Hormozgan – en iransk provins med kust mot sagda sund

Se även
 Hormoz – grensida
Hormazd – namn på flera persiska härskare.
Ormus – ett historiskt rike i området

Irans geografi
Zoroastrism